La saison 2008-2009 de Pro B est la soixante-dixième édition du deuxième plus haut niveau du championnat de France de basket-ball, la seizième sous l'appellation « Pro B ». Les meilleures équipes de la division accèdent à la Pro A la saison suivante.

Poitiers, second de la saison régulière, remporte la finale du championnat contre Limoges, cinquième, et est couronné champion de France de Pro B pour la première fois. Les poitevins sont promus en Pro A pour la saison 2008-2009, tout comme le Paris-Levallois, premier de la saison régulière.

Formule 

Dix-huit clubs professionnels s'affrontent lors de la saison régulière qui se déroule du 26 septembre 2008 au 12 mai 2009. Chaque équipe dispute trente-quatre matchs, dont dix-sept à domicile et dix-sept à l'extérieur, soit deux rencontres contre chaque adversaire de la division. À l'issue de la saison, le premier du classement est directement promu en Pro A pour la saison 2009-2010. Les équipes classées  et  sont reléguées en NM1.

Les huit meilleures équipes de la saison régulière sont qualifiées pour les playoffs et s'affrontent sous forme d'un tournoi qui se tient du 22 mai au 20 juin 2009. Les quarts de finale opposent le premier de la saison régulière au huitième, le second au septième, le troisième au sixième et le quatrième au cinquième, et se disputent au meilleur des 3 manches, au même titre que les demi-finales. La finale se tient à la Bercy Arena le 20 juin sur un match sec. L'équipe vainqueur de ce match est couronnée championne de France de Pro B et accède à la Pro A. Si l'équipe championne est également l'équipe ayant remporté la saison régulière, alors l'équipe classée deuxième de la saison est promue en Pro A.

Clubs Participants 

Légende des couleurs

Saison régulière

Classement 

|

|}

Équipe leader journée par journée

Matches 

|}

Playoffs

Promotions et relégations 

Paris-Levallois, premier de la saison régulière, accède à la Pro A malgré son élimination en demi finale des playoffs. Poitiers, vainqueur du championnat, est également promu dans l'élite.

 de la saison régulière Saint-Quentin est relégué en NM1. , Quimper aurait normalement du emprunter le même chemin. Les bretons, quelques semaines avant le début de la saison 2009-2010, ont bénéficié des relégations sur tapis vert pour problèmes financiers de Saint-Etienne et de Besançon (Pro A) pour se maintenir en Pro B.

Distinctions individuelles

Trophées officiels

Leaders statistiques

Notes et références

Voir aussi 

 Championnat de Pro B
 Saison 2008-2009 de Pro A
 Saison 2008-2009 de Nationale 1
 Saison 2008-2009 de LFB (féminin)
 Coupe de France 2008-2009

Lien externe 

 Site officiel de la LNB

2008
Basket-ball M2
France M2
Championnat M2